The Expert:

  Експерт (серіал), в 1968 році британський серіал
 Експерт (1995 року фільм), в 1995 році фільм за участю Джеймс Бролін
 Експерти (1973 року фільм), в 1973 році німецький фільм
 Експерти (1989 року фільм), в 1989 році американський фільм,

У музиці:
 Експерт (альбом), в 2005 році альбом тайванського артиста Mandopop Уілбера Паня
 Експерти (група), угорська група (2011)